Sabrina Sumi Justo (Mendoza, 1989. május 20. –) argentin színész, forgatókönyvíró.

Élete
Születése után Olaszországba költöztek három évig, majd Buenos Airesbe. Ezután született húga, Martina (1993. július 28.). Majd az Argentina High and Schoolban tanult. Ekkor született meg Cintia (1996. április 12.) húga, ezt követte öccse, Joss (1997. február 8.), majd Daniel (1999. szeptember 26.) és Fernando (2002. november 15.), majd tizenhat évesen megkapta első szerepét, azóta Sumi sok szerepet kapott.

Filmográfia

Színészként

2005: Lena - Federica Leonetto - Magyar Jázmin
2006: Musícal la Esmeralda - Camilla Otreo - Vági Viktória
2007-8: La Violina - Brendolina Carrá - Széles Piroska
2008: Ponce la Esperanto - Angelina Fernández - Piros Réka
2009-10: Adolesantes de conducción - Amanda Carlos - Andrusko Marcella
2010-11: Voz Sambras - Malena Rozetti -Kántor Kitty
2011-12: León, a hódító - Mazmazela Marotti - Laudon Andrea
2013 óta: Violetta - Mara - Pellér Anett
2014: Andrea la more - Andrea Sumito - Margó Lilla
2014-:Charlize és Lynn - Charlize Santano - Hermann Lilla

Forgatókönyvíróként

Una Repesa
Redi, Redi
Margareta la Diaz

További információk 

1989-ben született személyek
Argentin színészek
Élő személyek
Argentin nők